Kautzsch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Kautzsch (1841–1910), tysk evangelisk teolog
 Rudolf Kautzsch (1868–1945), tysk konsthistoriker

Tyska efternamn